Henderson é o nome de cinco condados dos Estados Unidos:

 Condado de Henderson (Carolina do Norte)
 Condado de Henderson (Illinois)
 Condado de Henderson (Kentucky)
 Condado de Henderson (Tennessee)
 Condado de Henderson (Texas)

Desambiguação